Corrieri ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Corrieri, italienischer Poolbillardspieler
 Sergio Corrieri (1939–2008), kubanischer Schauspieler und Regisseur